Marta Witkowska (ur. 1988) – polska koszykarka, występująca wcześniej jako Marta Jujka
 Marta Witkowska – polska politolożka